50° sous zéro est la  de la série de bande dessinée Félix de Maurice Tillieux.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Histoire de Félix